Cuadratura se puede referir a:
Cuadratura: en Geometría, determinación de un cuadrado equivalente en superficie a una figura figura  geométrica dada. Así por ejemplo: la cuadratura del círculo.
Cuadratura, en Astronomía, es la posición relativa de un planeta exterior o la Luna, con el Sol, tal que forman un ángulo de 90º visto desde la Tierra.
Cuadratura, en Trigonometría,  es una relación entre dos ondas.
Cuadratura  numérica – en matemáticas, serie de métodos que estiman el valor de una integral definida.
Cuadratura de Gauss, grupo de fórmulas numéricas de cuadratura.
Cuadratura de Romberg, grupo de fórmulas numéricas de cuadratura.
Cuadratura, en astrología, posición correspondiente a una distancia angular entre dos planetas de 90°.
Quadratura,  técnica pictórica
Modulación de amplitud en cuadratura en telecomunicaciones, técnica de modulación.